Il doppio  degli Internazionali di Tennis di Bergamo 2017 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2017.

Ken Skupski e Neal Skupski erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato.

Julian Knowle e Adil Shamasdin hanno sconfitto in finale Dino Marcan e Tristan-Samuel Weissborn con il punteggio di 6-3 6-3.

Teste di serie

  Julian Knowle /  Adil Shamasdin (campioni)
  Andre Begemann /  Aliaksandr Bury (semifinale)

  Dino Marcan /  Tristan-Samuel Weissborn (finale)
  Kevin Krawietz /  Albano Olivetti (quarti di finale)

Wildcard

  Matteo Berrettini /  Lorenzo Sonego (primo turno)
  Andrea Arnaboldi /  Stefano Napolitano (semifinale)

  Gianluca Mager /  Andrea Vavassori (primo turno)

Tabellone 

Doppio